El término cromo o cromos puede referirse a:

 Cromo, un elemento químico;
 Cromo, una estampa de colección, en general destinada a los niños;
 Cromo, un afijo con significado de «color» (afijo presente, por ejemplo, en las palabras «cromático», «cromosoma», «cromosfera», «cromado» etc).
 Revista Cromos, revista colombiana.
 Cromno o Cromos, una antigua ciudad griega del Peloponeso.

En la mitología griega, Cromo es el nombre de dos personajes:
 Cromo, un príncipe arcadio, hijo de Licaón.
 Cromo, un hijo de Poseidón que habitaba en la ciudad de Corinto. Parece que de él derivaría el nombre de la ciudad y la región de Cromión, famosa en la mitología por albergar a la Fea, la cerda de Cromión que mató Teseo.

En televisión:
 Cromo, una miniserie argentina.